Kanton Nice-1
 Kanton Nice-2
 Kanton Nice-3
 Kanton Nice-4
 Kanton Nice-5
 Kanton Nice-6
 Kanton Nice-7
 Kanton Nice-8
 Kanton Nice-9
 Kanton Nice-10
 Kanton Nice-11
 Kanton Nice-12
 Kanton Nice-13